António Ramalho Eanes, all'anagrafe António dos Santos Ramalho Eanes (1935) – politico e generale portoghese
 Gil Eanes (...–...) – esploratore e navigatore portoghese
 Gonçalo Eanes do Vinhal (... – ...) – trovatore portoghese, attivo dal primo terzo del XIII secolo fino al 1280
 Martin Eanes o Martin Anes Marinho (...–...) – trovatore galiziano, attivo nei primi decenni del XIII secolo
 Nuno Eanes Cerzeo (...–...) – trovatore medievale
 Osoiro Eanes (...–...) – trovatore galiziano, attivo nei primi decenni del XIII secolo
 Pero Eanes (...–...) – trovatore galiziano, attivo nella prima metà del XIII secolo
 Rodrigo Eanes Redondo (...–...) – trovatore portoghese, del secondo terzo del XIII secolo